Slovo Bříza může mít více různých významů:

obecně
 Bříza – rod stromů z čeledi břízovitých, rod Betula
 nejběžnější z nich je bříza bradavičnatá neboli bříza bělokorá

jméno obce
 Bříza (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice

název části obce
 Bříza (Všestary) – část obce Všestary v okrese Hradec Králové
 Bříza (Cheb) – část města Cheb v okrese Cheb

názvy dalších obcí
 Česká Bříza – obec v okrese Plzeň-sever
 Horní Bříza – obec v okrese Plzeň-sever
 Bílá Bříza – část obce Štěpánkovice v okrese Opava
 Kostelní Bříza – část obce Březová v okrese Sokolov

příjmení osob
 Bříza (příjmení) – české příjmení

Externí odkazy